Mosquée Mihrimah (Edirnekapı)
 Mosquée Mihrimah (Usküdar)